Podhorany è il nome di diversi centri della Slovacchia:
Podhorany, comune del distretto di Nitra, nell'omonima regione
Podhorany, comune del distretto di Kežmarok, nella regione di Prešov
Podhorany, comune del distretto di Prešov, nell'omonima regione